Capucci ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Capucci (* 1939), italienischer Schauspieler
 Hilarion Capucci (1922–2017), syrischer Bischof
 Roberto Capucci (* 1934), italienischer Modedesigner
 Sabrina Capucci (* 1963), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Capuzzi